Formodning har flere betydninger:
Rationel formodning
Formodning (matematik)